Termia (jednostka ciepła)
 Termia (miejscowość)